Alice Blom (1980) – pallavolista olandese
 August Blom (1869-1947) – regista e attore danese
 Frans Blom, all'anagrafe Frants Ferdinand Blom (1893-1963), archeologo ed esploratore danese
 Ida Blom (1931-2016) – storica norvegese
 Joakim Blom (1976) – ex cestista svedese
 Kevin Blom (1974) – arbitro di calcio olandese
 Maria Blom (1971) – drammaturga, sceneggiatrice e regista svedese 
 Piet Blom (1934-1999) – architetto olandese
 Case cubiche di Piet Blom – progetto di Piet Blom
 Rens Blom (1977) − astista olandese
 Tom Blom (1946-2017) – conduttore radiofonico e conduttore televisivo olandese
 Tore Blom (1880-1961) – altista e lunghista svedese
 Viktor Blom (1990) – giocatore di poker svedese, conosciuto anche con il nickname Isildur1